Идея Европейской экосети, или «EECONET» (European Ecological Network — Европейская экологическая сеть) впервые была предложена коллективом голландских исследователей в 1993 году на конференции в Маастрихте, она органически вошла во Всеевропейскую стратегию сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, одобренную конференцией министров охраны окружающей среды 55 европейских стран в Софии в октябре 1995 года.

Всеевропейской стратегией сохранения биоразнообразия (1996—1999 г.) было предусмотрено разработать программу создания Всеевропейской экологической сети, которая будет включать разработку физической сети природных ядер (core areas), экологических коридоров и буферных зон.

В процессе создания Всеевропейской экологической сети будут решаться следующие задачи:
 сохранение всего комплекса экосистем, сред существования, видов и их генетического разнообразия, а также ландшафтов европейского значения;
 обеспечение достаточной «пространственности» природных сред для сохранения видов;
 обеспечение условий для расселения и миграции видов;
 обеспечение возобновления компонентов ключевых экосистем, которые подверглись разрушению;
 защита систем от потенциальных негативных факторов.

Правовыми принципами для определения природных ядер европейского значения являются: программа «НАТУРА-2000», в рамках директив Европейского союза по охране птиц и сохранению ареалов; Бернская, Боннская и Рамсарская конвенции; биогенетические резерваты и некоторые природоохранные территории, которые удостоены европейского диплома. Обе группы категорий определяются согласно с установленными критериями в соответствующих резолюциях Совета Европы (готовятся соответствующие заявки, которые рассматриваются и по ним принимается специальное решение в Совете Европы).

Ссылки 
 Мовчан Я. В. «Зелені коридори» — в майбутнє // Жива Україна, 1998. — № 7
 Portail du Conseil de l’Europe sur le réseau écologique paneuropéen
 Document d’information sur le Réseau écologique paneuropéen; par la Direction de la Culture et du Patrimoine culturel et naturel, et le Comité d’experts pour la constitution du Réseau écologique paneuropéen (STRA-REP), 18 juillet 2003.
 Portail du PEBLDS

Охрана окружающей среды